Владислав Владиславович Поперечный (30 января 1979, Москва) — российский хоккеист, нападающий.

Карьера 
Воспитанник московского «Динамо». Начал карьеру в 1999 году в клубе Высшей лиги ХК «Воронеж» после того, как отыграл один сезон за фарм-клуб московского «Динамо». В 2000 году дебютировал в российской Суперлиге вместе с екатеринбургским клубом «Динамо-Энергия». Следующие три сезона провёл в Высшей лиге в составе «Витязя». В сезоне 2004/05 выступал за нижнекамский «Нефтехимик», после чего вновь вернулся в «Витязь». В 2008 году перешёл в череповецкую «Северсталь». Сезон 2010/11 провёл в ВХЛ в составе «Крыльев Советов», набрав 20 (11+9) очков в 28 матчах.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 27 апреля 2011 года

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Игроки МХК «Динамо»
Игроки ХК ТХК
Игроки ХК «Динамо-Энергия»
Игроки ХК «Витязь»
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Атлант»
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Крылья Советов»